Topas může být:
 topaz, minerál, alternativní pravopis 
 0T-62 TOPAS, obrněný transportér
 Topas (hora), hora (1548 m n. m.) v Zakarpatské oblasti na Ukrajině mezi vesnicemi Koločava a Usť Čorná